Die 31. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 1. bis 7. November 2009 in Kuwait im Emirat Kuwait statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2009/10.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der in diesem Jahr erneut ins Endspiel einziehen konnte. In diesem unterlag er seinem ägyptischen Landsmann Amr Shabana, der die Partie klar mit 11:8, 11:8 und 11:5 gewann. Für Shabana war dies nach 2003, 2005 und 2007 der nunmehr vier Weltmeistertitel. Mit diesem Erfolg zog er mit Geoff Hunt gleich, der von 1976 bis 1980 ebenfalls viermal Weltmeister wurde. Nur Jahangir und Jansher Khan hatten noch mehr Titel gewonnen.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2009 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Das Gesamtpreisgeld betrug 277.500 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2009/10
Squashturnier in Kuwait (Stadt)